

Населені пункти та їхні частини
 Парова — село в гміні Осечниця Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Парова — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Парова — частина міста Александрув-Куявський в Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Парова — частина міста Хелмно в Хелмінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Парова — частина міста Плоцьк в Мазовецькому воєводстві
 Парова — частина села Радзинек у гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Парова — частина села Мацейовіце в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Парова — частина села Суґаєнко в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Парова — осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Парова — осада в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Парова — лісова осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки